«Фла» — «Флу» ((); сокращённо от «Фламенго» — «Флуминенсе» ()) — противостояние между бразильскими футбольными клубами «Фламенго» и «Флуминенсе». Является одним из важнейших дерби Бразилии, Южной Америки и мира.

Название «Фла» — «Флу» было придумано в 1920-х годах журналистом . Также это соперничество известно как «Clássico das Multidões» (в переводе с португальского означает «Народное дерби», «Народное классико»). Журналист  писал, что «Фламенго» и «Флуминенсе» — это «братья Карамазовы бразильского футбола».

История дерби 
В 1911 году девять футболистов «Флуминенсе» покинули клуб и создали свою команду, в составе спортивного общества «Фламенго». С этого и началось соперничество между клубами.

Первый матч команды сыграли 7 июля 1912 года на стадионе «». «Флуминенсе» победил со счётом 3:2. На матче присутствовало 800 зрителей. Первый гол в истории дерби забил  («Флу»).

15 декабря 1963 года команды встретились в финале Лиги Кариока. Матч завершился со счётом 0:0. «Фламенго» стал чемпионом штата. Игру, проходившую на «Маракане», посетило 194603 зрителя. Это мировой рекорд посещаемости матчей между футбольными клубами.

30 января 1977 года команда, собранная из футболистов «Фла» — «Флу», сыграла вничью со сборной Бразилии (1:1).

11 декабря 1985 года команды играли матч в Лиге Кариока. «Флу» вёл со счётом 1:0. На последней минуте матча защитник «Фла» Леандро сравнял счёт. Матч завершился вничью — 1:1. Сам футболист назвал этот гол самым волнующим моментом в своей карьере. Также этот матч примечателен тем, что это последняя игра, которую комментировал диктор .

4 апреля 1999 года. Лига Кариока 1999. Ничья со счётом 1:1. Последнее дерби, собравшее больше 100 тысяч зрителей. Посещаемость составила 106111 человек.

8 июля 2012 года, на следующий день после того, как исполнилось ровно 100 лет со дня первого дерби, команды встретились вновь. Игра прошла в рамках чемпионата Бразилии. «Флу» победил со счётом 1:0. Перед игрой состоялись различные праздничные мероприятия, посвящённые юбилею противостояния. Всем игрокам до матча вручили памятные медали.

Трофеи

Общие игроки 
Футболисты, игравшие за оба клуба.

Статистика дерби 
Статистика за всю историю противостояния. Стоит отметить следующий факт: «Флуминенсе» не признаёт результаты 10 матчей Torneio Início, прошедших в период с 1918 по 1965 год.

Результаты матчей

Рекорды дерби

Индивидуальные рекорды

Наибольшее количество сыгранных матчей 
1-2)  и Жуниор (оба — «Фла») — 48 игр.
3) Кастильо («Флу») — 45 игр.

Лучшие бомбардиры 

1) Зико («Фла») — 19 голов.
2) Эркулес («Флу») — 14 голов.

 Наибольшее количество голов в одном матче: 4 — Силвио Пирилло, Зико, .

Рекорды команд 
 Самая крупная победа «Фла»: 7:0 (10 июня 1945 года).
 Самая крупная победа «Флу»: 5:1 (24 марта 1943 года).
 Наибольшее количество голов в матче: 9. «Фла» 6:3 «Флу» (3 августа 1913 года).
 Наибольшее количество матчей подряд без поражений («Флу»): 13 (9 побед и 4 ничьи) (с 28 октября 1936 по 11 сентября 1938 года).
 Наибольшее количество матчей подряд без поражений («Фла»): 11 (8 побед и 3 ничьи) (с 27 октября 1912 по 8 декабря 1916 года) и (4 победы и 7 ничьих) (с 18 октября 1964 по 7 сентября 1966 года).
 Наибольшее количество побед подряд («Фла»): 7 (с 27 октября 1912 по 9 мая 1915 года).
 Наибольшее количество побед подряд («Флу»): 4 (с 10 апреля по 11 сентября 1938 года).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Фламенго»
 Официальный сайт «Флуминенсе»
 История дерби на сайте ФИФА
 
 
 

ФК «Фламенго»
ФК «Флуминенсе»
Футбольные дерби в Бразилии